Alex Bruce - calciatore scozzese (1952)
Alex Bruce - calciatore nordirlandese (1984)
Alex Bruce - calciatore
Alex Bruce - giocatore di rugby